Течичилко има више значења:

 Течичилко (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Течичилко (Санта Аполонија Теакалко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику